Бове́-сюр-Теску́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Виньобль и Бастид. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81024.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 36 км севернее Тулузы, в 50 км к западу от Альби.

На севере коммуны протекает река , а на западе — её небольшой приток Верде ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 305 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 170 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 120 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 120 активных работали 109 человек (58 мужчин и 51 женщина), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 50 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки